Zevio steht für:

 Zevio (Venetien), ein Ort in der italienischen Provinz Verona
 Altichiero da Zevio, ein Maler